Открытый чемпионат Австрии 2015 — 71-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Кицбюэле, Австрия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 3 по 8 августа.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Давид Гоффен
 в парном разряде —  Хенри Континен и  Яркко Ниеминен

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал прошлогодний финалист Доминик Тим (№ 24 в мире на тот момент). Австриец на этот раз прошёл в полуфинал, где уступил Филиппу Кольшрайберу. Немец, посеянный под шестым номером в итоге стал победителем турнира, обыграв в финале Поля-Анри Матьё, попавшего в основную сетку через квалификацию. Прошлогодний чемпион Давид Гоффен не защищал свой титул. В основном турнире принял участие один представитель России - Михаил Южный, который в первом же раунде уступил представителю Сербии Душану Лайовичу. 

В парном турнире победителем стал дуэт Николас Альмагро и Карлос Берлок. Прошлогодние чемпионы финны Хенри Континен и Яркко Ниеминен не защищали свой титул, однако Континен выступил на турнире и в альянсе с Робином Хасе дошёл до финала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Филипп Кольшрайбер обыграл  Поля-Анри Матьё со счётом 2-6, 6-2, 6-2.
 Кольшрайбер выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Матьё сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Николас Альмагро /  Карлос Берлок обыграли  Хенри Континена /  Робина Хасе со счётом 5-7, 6-3, [11-9].
 Альмагро выигрывает дебютный парный титул в основном туре ассоциации.
 Берлок выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Август 2015 года
2015